Håkan Södergren, švedski hokejist, * 14. junij 1959, Rosersberg, Švedska.

Sandström je celotno kariero igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, z njim je tudi osvojil štiri naslove državnega prvaka v sezonah 1982/83, 1988/89. 1989/90 in 1991/92, po koncu kariere pa je klub upokojil njegov dres s številko 22, le v svoji zadnji sezoni je igral za klub Huddinge IK v švedski drugi ligi. V sezoni 1986/87 je bil izbran za švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje, skupno pa je za reprezentanco nastopil na 126-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska mladinska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 12
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 16
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 6
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 28
| 5
| 9
| 14
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 12
| 10
| 22
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 6
| 11
| 17
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 14
| 22
| 36
|
| 62
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 22
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 29
| 5
| 19
| 24
|
| 74
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 21
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 11
| 16
| 27
|
| 42
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 9
| 3
| 2

| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 33
| 11
| 19
| 30
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 8
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 32
| 14
| 19
| 33
|
| 60
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 32
| 17
| 24
| 41
|
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 29
| 13
| 11
| 24
|
| 36
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 31
| 10
| 15
| 25
|
| 30
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 9
| 13
| 22
|
| 26
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 33
| 13
| 24
| 37
|
| 52
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 533
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 250
| bgcolor="#7FFF00" | 410
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 653
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti z upokojenimi številkami